Jenkinson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anthony Jenkinson
 Carl Jenkinson
 Charles Jenkinson, 1:e earl av Liverpool
 Charles Jenkinson, 3:e earl av Liverpool
 Robert Jenkinson, 2:e earl av Liverpool

Engelska efternamn
Sonnamn